Desa Plumpungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plumpungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 111,65), Jawa Timur, 
 Desa Plumpungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,15, long 112,12), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar